Stigmatea — рід грибів. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Stigmatea відносять 97 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 - P.421

Роди грибів
1849 у науці